I BreakTudo Awards 2020 si sono tenuti il 24 ottobre 2020 in studio a Brasília. La cerimonia è stata trasmessa da Telemilênio Brasil. I premi sono assegnati agli artisti brasiliani e internazionali che si sono distinti di più nel corso dell'anno, così come TV e social media.  Escarião è stato il presentatore e Anitta ha ricevuto il tributo "BreakTudo of Brazilian Pop Icon", in onore della sua carriera e dei suoi traguardi artistici in Brasile. Francinne, MTK, RIELL e Gabi Martins sono stati alcuni tra gli artisti ad esibirsi. Il 22 settembre, alcuni giorni dopo l'apertura delle votazioni, il profilo Twitter della premiazione ha annunciato il raggiungimento dei 50 milioni di voti.

Lista delle performance

Presentatori
I presentatori, annunciati tramite Twitter, sono stati:
 Bloguerinha- Brazilian Pop Icon
 Natlie Smith -  Brazilian Music Video
 Tiago Fabri e Alexandre Duarte - Brazilian Female Artist 
 Yuri Gabe - Female Youtuber
 Emanuela Nogueira - International Group, Male K-pop Group e Female K-pop Group 
 Bruno Di Maio - International Female Artist

Vincitori e candidati 
La lista di candidati ai BreakTudo Awards 2020 è stata presentata il 19 agosto 2020 da Gerf Barone e Caio Tutik. Le votazioni dei fan sono iniziate il primo settembre. I vincitori sono stati rivelati il 24 ottobre.

Musica

TV

Miscellanea

Note

Collegamenti esterni 
 

Musica nel 2020